У сезоні 1930—1931 чемпіонами вперше стали футболісти Арсенала.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Другий дивізіон

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Третій дивізіон Північ

 1 Заяву Нельсона на переобрання не утвердили і команду замінили на Олдершот, які зайняли місце в Третьому дивізіоні Південь.

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Третій дивізіон Південь

1  Ньюпорт Каунті не були затверджені в лізі, але в сезоні 1932-33 років повернулися. 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Рекорди

 Дивіться:

Примітки

Посилання 
rsssf.com 

Футбольна ліга
Англія
Англія